La Superliga A 2005-2006 è stata la 15ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Poule retrocessione

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
2005-2006